Вторая Бундеслига 2015/2016 — 42-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 24 июля 2015 года, последние матчи состоятся 15 мая 2016 года. В турнире предусмотрен перерыв с 22 декабря 2015 года по 4 февраля 2016 года. В 2015 году планируется провести 19 туров, в 2016 — 15. В турнире принимают участие 18 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Фрайбург» и «Падерборн 07».
В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Ингольштадт 04» и занявший второе место «Дармштадт 98».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Эрцгебирге Ауэ» из и занявший последнее место «Аален».
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Арминия» из Билефельда и занявший второе место «Дуйсбург».

«Мюнхен 1860», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с «Хольштайном» из Киля и, победив по итогам двух встреч, сохранил прописку во Второй Бундеслиге.

Клубы-участники

Тренеры, капитаны и технические спонсоры команд

Турнирная таблица 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика турнира

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 30/08/2015 «Айнтрахт» 6:0 «Карлсруэ»

 Самая крупная победа гостей (+6):
 14/08/2015 «Падерборн 07» 0:6 «Зандхаузен»

 Самое большое количество забитых мячей (9):
 27/07/2015 «Фрайбург» 6:3 «Нюрнберг»

 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 23/04/2016 «Нюрнберг» 6:2 «Унион»
 30/08/2015 «Айнтрахт» 6:0 «Карлсруэ»
 14/08/2015 «Падерборн 07» 0:6 «Зандхаузен»
 27/07/2015 «Фрайбург» 6:3 «Нюрнберг»

 Победная серия (8): «Фрайбург» с 22-го по 29-й тур
 Беспроигрышная серия (18): «Нюрнберг» с 11-го по 28-й тур
 Серия ничьих (5): «Арминия» с 6-го по 10-й тур
 Безвыигрышная серия (13): «Падерборн 07» с 13-го по 25-й тур
 Серия поражений (6): «Франкфурт»
 Серия матчей без пропущенных голов (5): «Айнтрахт» с 4-го по 8-й тур
 Серия матчей без забитых голов (4): «Падерборн 07» с 18-го по 21-й тур

Примечания

Ссылки 

Вторая Бундеслига
Германия
Спорт в Германии в 2015 году
Спорт в Германии в 2016 году